Sidorenko oder Sydorenko ist der Familienname folgender Personen:

 Alexandre Sidorenko (* 1988), französischer Tennisspieler
 Alexei Sidorenko (* 1983), kasachischer Beachvolleyballspieler
 Denis Sidorenko (* 1976), weißrussischer Diplomat
 Iwan Michailowitsch Sidorenko (1919–1994), sowjetischer Scharfschütze und Held der Sowjetunion
 Jekaterina Walerjewna Sidorenko (* 1982), russische Biathletin
 Ksenija Sydorenko (* 1986), ukrainische Synchronschwimmerin
 Nikolay Sidorenko (* 1992), russischer Theater- und Filmschauspieler
 Tatjana Iwanowna Sidorenko (* 1966), sowjetische Volleyballspielerin
 Wassili Wiktorowitsch Sidorenko (* 1961), russischer Leichtathlet
 Wiktor Sydorenko (* 1953), ukrainischer Künstler
 Wladimir Wladimirowitsch Sidorenko (* 2002), russischer Tischtennisspieler
 Wolodymyr Sydorenko (* 1976), ukrainischer Boxer